L'Immoraliste est un roman d'André Gide publié en 1902
 L'Immoraliste est une pièce de théâtre basée sur le roman éponyme d'André Gide. Elle fut jouée notamment en 1954 à Broadway